Серб Новак Джокович — победитель турнира

Прошлогодний чемпион — швейцарец Станислас Вавринка — защищал свой титул, но проиграл в полуфинале Джоковичу.

Общая информация 

Мужской одиночный турнир собрал восемнадцать представителей Top20 мирового рейтинга: из лидеров не выступили лишь чемпион предыдущего турнира серии Большого шлема Открытого чемпионата США Марин Чилич (травма локтя) и финалист Австралийского чемпионата 2008 года Жо-Вильфрид Тсонга (травма запястья). Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович. Из первых восьми сеянных до четвертьфинала не смог добраться только второй номер Роджер Федерер, который в третьем раунде уступил Андреасу Сеппи. Швейцарец выбыл на такой ранней стадии Австралийского чемпионата впервые с 2001 года. Единственным «нефаворитом», кому удалось пробиться в четвертьфинал стал 19-летний Ник Кирьос. Австралиец стал самым молодым участником четвертьфинала с 1990 года, когда до этой стадии смог добраться такой же по возрасту на тот момент советский теннисист Андрей Черкасов. В четвертьфинале проиграл еще один фаворит Рафаэль Надаль (№ 3), уступивший Томашу Бердыху (№ 7). 

Прошлогодний победитель Станислас Вавринка был посеян под четвёртым номером и дошёл до полуфинала, где его обыграл Новак Джокович. Серб взял реванш за поражение в четвертьфинале прошлого розыгрыша. В финале он встретился с британским теннисистом Энди Марреем (№ 7). Для Джоковича этот финал стал уже пятым на чемпионате Австралии и во всех он одерживал победу (в 2008 году и с 2011 по 2013). Для Маррея финал стал четвёртым и до этого он всегда проигрывал в решающем матче (в 2010, 2011 и 2013 годах). Кроме того этот финал стал третьим в Австралии когда они встретились против друг друга (до этого в 2011 и 2013 годах), что стало рекордом турнира. В итоге победу одержал Джокович и в 5-й раз завоевал титул, что также стало рекордом по количеству побед в Открытой эре. 

В основном турнире приняли участие четыре представителя России, но только одному Андрею Кузнецову удалось дойти хотя бы до второго раунда.

Посев 

 ' Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Третий раунд)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Финал)
  Томаш Бердых (Полуфинал)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Четвёртый раунд)
  Эрнест Гулбис (Первый раунд)
  Фелисиано Лопес (Четвёртый раунд)
  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
  Кевин Андерсон (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Первый раунд, отказ)
  Фабио Фоньини ''(Первый раунд)

<ol start=17>
  Гаэль Монфис ''(Второй раунд)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)
  Джон Изнер ''(Третий раунд)
  Давид Гоффен ''(Второй раунд)
  Александр Долгополов ''(Первый раунд)
  Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)
  Иво Карлович ''(Второй раунд)
  Ришар Гаске ''(Третий раунд)
  Жюльен Беннето ''(Первый раунд)
  Леонардо Майер ''(Второй раунд)
  Пабло Куэвас ''(Первый раунд)
  Лукаш Росол ''(Второй раунд)
  Жереми Шарди ''(Второй раунд)
  Сантьяго Хиральдо ''(Второй раунд)
  Фернандо Вердаско ''(Третий раунд)
  Мартин Клижан (Второй раунд, отказ)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джеймс Дакворт (Второй раунд)
  Танаси Коккинакис (Второй раунд)
  Денис Кудла (Первый раунд)
  Джон Миллман (Первый раунд)
  Люка Пуй (Первый раунд)

<ol start=6>
  Люк Сэвилл ''(Первый раунд)
  Джордан Томпсон (Первый раунд)
<li>  Чжан Цзэ (Первый раунд)
  Стефан Робер (PR, Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Маттиас Бахингер (Второй раунд)
  Аляж Бедене (Первый раунд)
  Рубен Бемельманс (Первый раунд)
  Юки Бхамбри (Первый раунд)
  Джимми Ван (Первый раунд)
  Ян Герных (Первый раунд)
  Элиас Имер (Первый раунд)
  Мариуc Копил (Второй раунд)
  Александр Кудрявцев (Первый раунд)

<ol start=10>
<li>  Лоран Локоли (Первый раунд)
<li>  Илья Марченко (Первый раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li>  Тим Пютц (Первый раунд)
<li>  Майкл Расселл (Первый раунд)
<li>  Тим Смычек (Второй раунд)
<li>  Кайл Эдмунд (Первый раунд)
<li>  Хироки Мория (LL, Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые